Wetterich ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Wetterich (* 1973), US-amerikanischer Golfspieler
 Christof Wetterich (* 1952), deutscher theoretischer Physiker
 Susanne Wetterich (* 1956), deutsche Politikerin (CDU), Journalistin und Autorin